Le tournoi de tennis de Nagoya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 11 au .

Linda Wild remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Kleinová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry-Anne Guse et Kristine Radford.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nagoya
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Nagoya
Sport au Japon en 1995
Événement sportif à Nagoya
Tennis en septembre 1995